Moineau est un nom commun et un nom de famille.

Nom commun 
 Moineau, nom vernaculaire de plusieurs espèces d'oiseaux de la famille des Passeridae ;
 Le Moineau de mer est une plie ;
 Le moineau est en fortification un petit ouvrage construit dans les fossés d'une place forte ;
 « Pas de moineau » est le nom donné dans certaines régions au pignon à redents, pignon saillant dont l'extrémité est découpée en gradins.

Patronyme 

 René Moineau (1887-1948), ingénieur aéronautique français
 Jean-Claude Moineau, critique d'art français
 Julien Moineau (1903-1980), coureur cycliste français
 Alain Moineau (1928-1986), coureur cycliste français, fils de Julien Moineau
 Nicolas Moineau (1977) grimpeur français, champion du monde d'escalade en difficulté en 2012 catégorie déficient visuel B1

Surnom 
 la môme Moineau (1908-1968), chanteuse française ;
 le Moineau de Minsk, surnom d'Olga Korbut (1955-), ancienne gymnaste soviétique.

Autres 
 La légende du moineau à la langue coupée, sujet d'un conte du folklore japonais
 Le Moineau, film égyptien réalisé par Youssef Chahine, sorti en 1972
 Moineau de la Tamise, film américano-britannique de Jean Negulesco, sorti en 1950
 Les Moineau et les Pinson, téléroman québécois.